Blue Hawaii er betegnelse for flere ting:

 Blue Hawaii (film) – en amerikansk film fra 1961
 Blue Hawaii (sang) – en amerikansk sang, første gang indsunget på plade af Bing Crosby.
 Blue Hawaii (album) – Soundtrack med Elvis Presley fra filmen Blue Hawaii